Football Club Tobol Kostanay (em cazaque:  Тобыл Футбол Клубы) é um clube de futebol cazaque da cidade de Kostanay fundado em 1967. Os seus jogos em casa são disputados no Tsentralny Kostanay.

Títulos 
 Campeonato Cazaque de Futebol (2): 2010 e 2021

Tobol
Clubes de futebol fundados em 1967